Lee Sang-ho (né en 1963), lutteur sud-coréen
Lee Sang-ho (né en 1981), footballeur sud-coréen
Lee Sang-ho (né en 1987), footballeur sud-coréen
Lee Sang-ho (né en 1995), snowboardeur sud-coréen